Rebollar steht für:
 Rebollar (Cáceres), eine Gemeinde in der Provinz Cáceres, Extremadura, Spanien
 Rebollar (Soria), eine Gemeinde in der Provinz Soria, Kastilien und León, Spanien

Siehe auch:
 El Rebollar